2 miejscowości w Polsce:
 Glitajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Glitajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze